Fred Stolle – ex tennista australiano
 Gerhard Stolle – ex mezzofondista tedesco
 Sandon Stolle – ex tennista australiano